{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Pink Ribbon
|-
|align = "center" | Глостер, Англия
|-
|align = "center" | 1 — 5 июня 2011
|-
|align = "center" | South West Snooker Academy
|-
| Статус — благотворительный
|-
| Высший брейк — 139 Джон Хиггинс
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Победитель — Марк Джойс|-
| Финалист — Майкл Холт
|-
|}Pink Ribbon 2011''' — пригласительный благотворительный снукерный турнир серии Pro-Am (профессионально-любительский). Прошёл с 1 по 5 июня 2011 года в Глостере. Название турнира — Розовая лента () — связано с фондом по борьбе против рака молочной железы. Все игроки выступали в розовых футболках.  Победителем турнира стал Марк Джойс, переигравший в финале предыдущего чемпиона, Майкла Холта, со счётом 4:0.

Результаты

Плей-офф

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира 

2011 год в снукере
Pink Ribbon